Itter kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Ittre,  kommun i Vallonien, Province du Brabant Wallon,

Österrike 

 Itter, Österrike, kommun, Tyrolen, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar